

Моррісвілл — місто, штат Міссурі
 Моррісвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Моррісвілл — місто в окрузі Бакс, штат Пенсільванія
 Моррісвілл — селище, штат Нью-Йорк
 Моррісвілл — селище, штат Вермонт
 Моррісвілл — переписна місцевість в окрузі Грін, штат Пенсильванія